Izabella Elżbieta z Czartoryskich Działyńska (1830.  1899.), poljska plemkinja iz obitelji Czartoryskih, slikarica
Izabela Dorota Czartoryska (1746.  1835.), rođena Fleming, poljska plemkinja, spisateljica i skupljačica umjetnina
Izabela Elżbieta Czartoryska (1671.  1756.), rođena Morsztyn, poljska plemkinja, poznata po političkom salonu